Sezona 2014/15 Prve slovenske nogometne lige (uradno ime zaradi glavnega sponzorja PrvaLiga Telekom Slovenije) je bila 24. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 18. julija 2014 in se končala 30. maja 2015. Naslov prejšnje sezone je branil Maribor, ki ga je osvojil tudi v tej sezoni, in sicer že trinajstega.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
Ligo sestavlja 10 ekip, 9 iz prejšnje sezone in 1 iz 2.SNL. Neposredno je iz lige izpadel Triglav, saj je v prejšnji sezoni osvojil zadnje mesto, njegovo mesto pa si je prvič v zgodovini kluba zagotovila drugouvrščena ekipa 2.SNL Radomlje, ki si je napredovanje v najmočnejšo ligo priboril, ker je prvak Dob zavrnil igranje v tem tekmovanju.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.  2Radomlje je tekme igral v Domžalah, saj njihov stadion v Radomljah ne ustreza kriterijam NZS.

Lestvica

Tekme odigrane 30. maja 2015.   Vir: Uradna stran PLTS  1Koper se je kot zmagovalec pokala kvalificiral v prvi krog kvalifikacij Evropske lige.  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  (C) = Prvak lige;  (O) = Zmagovalec tekme za obstanek/napredovanje;  (R) = Izpad v nižjo ligo

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:[hhttp://www.prvaliga.si/tekmovanja/default.asp?id_menu=101&id_sezone=2015 Uradna stran PLTS]  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 30. maj 2015.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
9. uvrščena ekipa 1. SNL, Gorica in 2. uvrščena ekipa 2.SNL, Aluminij sta se pomerili v dveh tekmah za eno mesto za sezono 2015/16. Gorica je s skupnim izidom obeh tekem 2–1 zadržala prvoligaški status.

Statistika

Lista strelcev
Tekme odigrane 30. maj 2015

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 78 (43,33%)
Gostujoče zmage : 68 (37,78%)
Neodločeno : 34 (18,89%)
Najvišja domača zmaga : 20. krog, Rudar 7–2 Zavrč
Najvišja gostujoča zmaga : 29. krog, Radomlje 1–6 Maribor
Število golov : 455 (248:207)
Povprečje golov/tekmo : 2,53 (1,38:1,15)
Število 11-m : 28
Število avtogolov : 15
Število rumenih kartonov : 880
Število rdečih kartonov : 66
Število gledalcev : 194.490
Povprečno gledalcev/tekmo : 1.081
Največ gledalcev : 10.000 (12. krog, Maribor 3–3 Olimpija)
Najmanj gledalcev : 100 (26. krog, Rudar 2–2 Koper)

Zunanje povezave
Uradna stran PLTS

Reference

2014/15
2014 v Sloveniji
2014 v športu
2015 v Sloveniji
2015 v športu